Wilhelm Stollenwerk ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Stollenwerk (Chemiker) (1891–1952), deutscher Agrikulturchemiker
 Wilhelm Stollenwerk (Komponist) (1906–1961), deutscher Komponist